Winsel ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Winsel (1806–1865), deutscher Maler und Fotograf
 Lars Winsel (* 1963), deutscher Illustrator und Karikaturist